Rivière de la Paix-Sud est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique (Canada), située à l'est des Montagnes Rocheuses. 

Son député actuel est le libéral Mike Bernier.

Liste des députés

Résultats électoraux

Références

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique